Sprint techniką klasyczną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015. Biegi odbyły się 19 lutego 2015 w szwedzkim Falun. Tytułu z poprzednich mistrzostw, we włoskim Val di Fiemme broniła reprezentantka Norwegii Marit Bjørgen, również w technice klasycznej. Do startu w eliminacjach przystąpiło 95 biegaczek z 37 krajów.

Wyniki

Eliminacje 
W eliminacjach każda zawodniczka biegła indywidualnie. Po ukończeniu rywalizacji przez wszystkie biegaczki, 30 zawodniczek z najlepszymi czasami awansowało do ćwierćfinałów.

Ćwierćfinały 
W ćwierćfinałach wystąpiło 30 zawodniczek. Odbyło się 5 biegów ćwierćfinałowych. W każdym biegu wystartowało po 6 biegaczek, dwie pierwsze na mecie automatycznie zakwalifikowały się do półfinałów. Po ukończeniu wszystkich ćwierćfinałów wyniki czasowe biegaczek, które zajęły w swoich ćwierćfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą – dwie biegaczki z najlepszymi czasami awansowały do półfinałów jako Lucky Loserzy.

 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
W półfinałach wystąpiło razem 12 zawodniczek. Odbyły się 2 biegi półfinałowe, w każdym biegu wystartowało 6 biegaczek. Dwie pierwsze na mecie awansowały do finału. Po ukończeniu wszystkich półfinałów wyniki czasowe biegaczek, które zajęły w swoich półfinałach trzecie i czwarte miejsce zostały zestawione ze sobą – dwie biegaczki z najlepszymi czasami awansowały do finału jako Lucky Loserzy.

 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015